Balkan Cup w biegach narciarskich 2023 – kolejna edycja tego cyklu zawodów. Rywalizacja rozpoczęła się 8 lutego 2023 r. w północnomacedońskim Mawrowie, a zakończy się 24 marca 2023 r. w tureckim Bolu/Gerede.

Obrończynią tytułu wśród kobiet jest Serbka Anja Ilić, natomiast wśród mężczyzn Bułgar Daniel Peszkow.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 

 

2023 w biegach narciarskich
2023 w Macedonii Północnej
2023 w Chorwacji
2023 w Bośni i Hercegowinie
2023 w Turcji
Balkan Cup w biegach narciarskich